В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1849 году.
 См. также: :Категория:Умершие в 1849 году

Январь

Февраль

Март

Апрель 
 3 апреля:
 Юлиуш Словацкий (39) — польский поэт.
 Мухаммед Али Египетский (80) — хедив Египта в 1805—1848 годах.
 18 апреля — Карл Росси (73) — петербургский архитектор.

Май 
 10 мая — Кацусика Хокусай (88) — японский художник укие-э, иллюстратор, гравёр, писатель.
 11 мая — Жюли Рекамье (71) — хозяйка знаменитого салона наполеоновской Франции.
 19 мая — Николай Шредер (68—69) — российский государственный деятель, поручик и действительный статский советник, гражданский губернатор Рязанской, Орловской и Витебской губерний.
 28 мая — Энн Бронте (29) — английская писательница; туберкулёз.

Июнь 
 12 июня — Анджелика Каталани (69) — итальянская оперная певица.
 15 июня — Джеймс Нокс Полк (53) — 11-й президент США; скончался через 3 месяца после окончания срока, предположительно, от холеры.
 22 июня — Иона (Василевский) — епископ Русской православной церкви, Экзарх Грузии.

Июль 
 1 июля — Григорий Лашкарёв — видный государственный деятель России первой половины XIX века.
 28 июля — Карл Альберт (50 или 56) — король Сардинского королевства в 1831—1849 годах (по другим данным, умер 28 августа).
 31 июля — Шандор Петёфи (26) — национальный поэт Венгрии, революционный демократ, один из руководителей Революции 1848—1849 в Венгрии; погиб в ходе битвы при Шегешваре (ныне Сигишоара), также существует версия о его пленении и смерти в русском плену в Сибири.

Август

Сентябрь 
 9 сентября — Михаил Павлович (51) — великий князь, младший сын Императора Павла I, единственный из его сыновей, родившийся во время правления, государственный и военный деятель
 25 сентября — Иоганн Штраус (старший) (45) — австрийский композитор.

Октябрь 

 6 октября — Лайош Баттьяни (42) — венгерский политик, глава правительства Венгрии во время Венгерского восстания 1848—1849 годов. 
 7 октября — Эдгар Аллан По (40) — американский писатель, поэт и литературный критик.
 17 октября — Фредерик Шопен (39) — знаменитый польский композитор и пианист, представитель романтизма в музыке.
 28 октября —  (род. ), австрийский придворный, землевладелец и военный, граф, барон, генерал-фельдмаршал, Верховный главнокомандующий Национальной гвардии.

Ноябрь

Декабрь

См. также 
 Список умерших в 1848 году
 Список умерших в 1850 году

Умершие в 1849 году
1849